Джейсон Мор (,  12 січня 1969, Суріс) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1988 року.

1987 року був обраний на драфті НХЛ під 10-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Міннесота Норт-Старс», «Сан-Хосе Шаркс», «Фінікс Койотс», «Чикаго Блекгокс» та «Нашвілл Предаторс».

Загалом провів 406 матчів у НХЛ, включаючи 31 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»